The End of All Things to Come е втори студиен албум на американската метъл група Mudvayne. Записан е за по-малко от месец, поради голямото вдъхновение на бандата след тяхната самоизолация. Съдържа елементи на дет и траш метъл. Големите продажби на албума му носят златен сертификат през 2003 г.

Състав 
 Чад Грей – вокали
 Грег Трибет – китара
 Раян Мартини – бас
 Матю Макдона – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Мъдвейн
Музикални албуми от 2002 година